«Show Me Your Love» puede referirse a:

Música 
 Show Me Your Love (2006), álbum de Tina Karol;
 "Show Me Your Love" (2006), canción de Tina Karol; o
 "Show Me Your Love" (2005), canción de Super Junior.